Filozofska fakulteta (izvirno srbsko Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци; Filozofski fakultet Banjaluka), s sedežem v Banji Luki, je fakulteta, ki je članica Univerze v Banja Luki.

Glej tudi 
 seznam fakultet v Bosni in Hercegovini

Zunanje povezave 
 Univerzitet u Banjaluci Filozofski fakultet Banjaluka - uradna spletna stran (v srbščini)

Izobraževalno-raziskovalne ustanove v Banja Luki
Fakultete v Bosni in Hercegovini
Članice Univerze v Banja Luki
Banja Luka
Izobraževalno-raziskovalne ustanove, ustanovljene leta 1993